Detta är en lista över sjöar i Kramfors kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Kramfors kommun.

Lista

Kramfors kommun
 Lista